Mehlis steht für:

 Mehlis, Ortsteil von Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Mehlis, veraltete Bezeichnung für eine Zuckerart, siehe Zucker #Melis

Mehlis ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mehlis (1850–1933), deutscher Historiker
 Detlev Mehlis (* 1949), deutscher Staatsanwalt und Funktionär der Vereinten Nationen
 Eduard Mehlis (1796–1832), deutscher Arzt und Parasitologe
 Georg Mehlis (1878–1942), deutscher Philosoph, Hochschullehrer und Herausgeber
 Reinhard Müller-Mehlis (1931–2020), deutscher Kunsthistoriker
 Theodore Sophie Mehlis (1881–nach 1952), deutsche Lehrerin und Politikerin (DNVP, DKP-DRP), MdL Preußen

Siehe auch:
 Mehlis-Bericht, Untersuchungsbericht über den Anschlag auf Rafik Hariri
 Melis (Begriffsklärung)